Смешанная парная сборная Саудовской Аравии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Саудовскую Аравию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Королевская ассоциация кёрлинга ()..

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(источник: )

Квалификационные турниры к чемпионатам мира

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Саудовской Аравии по кёрлингу

Ссылки 
 Саудовская Аравия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Saudi curling update - A.Fyfe Rail Operations Consulting Ltd

Саудовская Аравия
Кёрлинг в Саудовской Аравии
Кёрлинг